Fedullo ist der Familienname folgender Personen:

 Francesco Fedullo (auch Francisco Fedullo; 1905–1952), uruguayisch-italienischer Fußballspieler
 Napoleón Nelson Pinedo Fedullo (1928–2016), kolumbianischer Sänger